Rupin peut désigner :

Toponymie
 :
 Rupin, village du powiat de Maków, dans la voïvodie de Mazovie
 Rupin, village du powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie
 Rupin, village de la voïvodie de Podlachie

Patronymie 
 Ernest Rupin (1845-1909), archéologue français
 Pacôme Rupin (1985-), homme politique français

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme